Omeis ist der Familienname folgender Personen:

 Magnus Daniel Omeis (1646–1708), deutscher Dichter und Philosoph des Barock
 Maria Dorothea Omeis (1650–1738), deutsche Barock-Lyrikerin und Mitglied des Pegnesischen Blumenordens